A Copa do Brasil de Futebol de 1990 foi a segunda edição da Copa do Brasil. 

O Clube de Regatas do Flamengo, do Rio de Janeiro, foi o campeão, vencendo na final o Goiás Esporte Clube, de Goiânia. Com o título, o clube classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 1991.

Participantes 
A segunda edição da Copa do Brasil teve 32 participantes. Pela primeira vez na história, o campeão acreano (Atlético Clube Juventus, de Rio Branco) participou da competição.

Tabela

Finais 

 Primeiro jogo

 Segundo jogo

Premiação

Artilheiro 
 Bizu (): 7 gols

Ligações externas 
 Bola n@ Área

1990
Futebol de 1990 no Brasil